Poids-mouche (motif de conception) : en génie logiciel, le poids-mouche est un patron de conception structurel.
 Poids mouches (catégorie de poids) : catégorie de poids en boxe.